Por Cerco de Elvas pode estar à procura de:
 Cerco de Elvas (1644)
 Batalha das Linhas de Elvas

Desambiguação